Села:
 Червона Гірка — Хмельницька область, Волочиський район
 Червона Гірка — Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Червона Гірка — Київська область, Макарівський район
 Червона Гірка — Одеська область, Біляївський район
 Червона Гірка — Сумська область, Кролевецький район
 Червона Гірка — Харківська область, Балаклійський район
 Червона Гірка — Чернігівська область, Борзнянський район

 Червона Гірка — колишнє село у Компаніївському районі Кіровоградської області.
Місцевості:
 Червона Гірка — історична місцевість Мелітополя
 Червона Гірка — житловий район Макіївки
Історична пам'ятка:
 «Червона гірка» — меморіальний комплекс у місті Євпаторії

Див. також 
 Червона Гірка (фортеця) (Ленінградська область)